Morbid Angel — американская дэт-метал-группа, одна из родоначальников жанра. Основана в 1983 году в городе Тампа, штат Флорида. Логотип группы был придуман Питом Сандовалом.

История

1984—1991 
История группы Morbid Angel берёт своё начало в 1983 году, когда гитарист Трэй Азагтот, басист и вокалист Даллас Уорд, а также ударник Майк Браунинг начали вместе создавать музыку, называясь Heretic. В таком составе группа записала две песни — Maze of Torment и Morbid Angel. Однако под этим именем группа просуществовала немного и сменила название на нынешнее в связи с наличием пауэр-метал-группы с таким же названием. Первоначально за вокал в группе отвечал Кенни Бамбер, который впоследствии был «уволен», и за вокал взялись ударник Майк Браунинг и басист Даллас Уорд. С приходом второго гитариста Ричарда Брюннеля участники стали исполнять материал собственного сочинения. Вскоре из-за идеологических разногласий из группы уходит Даллас Уорд. На протяжении длительного времени место басиста оказывалось пустым, пока в группу не пришёл Джон Ортега, однако и он долго не задержался. Позёрам нечего делать в дэт-группе!, — говорил некоторое время спустя Трей Азагтот. Наконец, впоследствии это место занял Стерлинг фон Скарборо.

Далее последовали концертные выступления, в ходе одного из которых в Тампе группу заметил Дэвид Винсент и решил выпустить материал молодой группы на своей фирме. Таким образом, весной 1986 года был записан полноформатный Abominations of Desolation, однако Трэй Азагтот был недоволен как качеством записи, так и игрой своих партнёров, что отложило выпуск альбома на длительное время (альбом официально вышел только в 1991 году). После записи из группы ушли Браунинг и Скорборо, основав свою группу под названием Incubus (не путать с Incubus).

В 1987 году выходит демозапись Thy Kingdom Come, записанная с участием Дэвида Винсента. После записи последовала смена барабанщика, в результате чего в группе появился Пит Сандовал из Terrorizer. В начале 1989 года выходит виниловый сингл Thy Kingdom Come тиражом в 666 экземпляров, который был полностью предоставлен швейцарскому журналу о тяжёлой музыке Megawimp. В этом же году 14 августа выходит ставший уже легендарным дебютный альбом Altars of Madness, который продавался очень хорошо и принёс группе широкую известность. Впоследствии альбом был признан классикой дэт-метала и стал одним из самых продаваемых в дискографии коллектива. Тематика текстов альбома была посвящена оккультной сфере, сатанизму. Альбом, наравне с альбомом группы Obituary Slowly We Rot, стал альбомом месяца в августовском номере журнала Rock Hard.

Раньше — говорит он — наши пальцы только и летали по всему грифу. Новые же песни содержат в себе больше монументальных мелодий, к чему мы стремились давным-давно. Эти вещи можно напевать, насвистывать, но это отнюдь не какие-нибудь милые слащавые песенки — это довольно гнетущая музыка, — так прокомментировал Трей выход альбома. 

На пике популярности альбома группа в декабре 1989 года отправляется в тур по Европе вместе с Napalm Death, Bolt Thrower и Carcass. Многие концерты группы сопровождались драками и разгромом концертных площадок. В одной из своих рецензий на концерт группы журнал Kerrang ! называл Трея вампиром и демоном, который режет себя и продолжает выступать обливаясь кровью. В ходе концертов Morbid Angel удалось выступить в Мексике, Швеции и в США.

В 1991 году 29 апреля выходит закрепивший успех группы альбом Blessed are the Sick. Лирика альбома была посвящена различным ритуалам, в связи с чем журнал Rock Hard называл группу продолжателями дела Алистера Кроули. Однако философия Morbid Angel и Кроули как похожая отрицалась Треем. В поддержку альбома был организован тур, который начался в Нью-Касле. В ходе тура группе удалось выступить совместно с Cathedral, Sadus, Unleashed и Entombed.

1992—2003 
В 1992 году состав группы покинул Ричард Брюнелль. В этом же году на волне популярности был издан первый журнал, полностью посвящённый группе — Morbidomaniac. Кроме того лейбл Earache Records выпустил забракованный в 1986 году альбом Abominations of Desolation. Хотя альбом давно можно было найти в пиратской версии, которую можно было приобрести даже в Японии. Альбом вышел в точно таком же виде, в котором был записан. В 1993 году выходит уже третий альбом Covenant записанный Винсентом, Азагтотом и Сандовалом при участии Флемминга Расмуссена, известного по работе с Metallica. Альбом записывался в Morrisound Studios, микширование в Данни в Sweet Silence. На альбоме можно найти необычную для группы композицию God of Emptiness, которую по словам, Трея, он вынашивал целый год. В сентябре этого же года последовало очередной тур по Европе, на котором место второго гитариста занял Эрик Рутан, впоследствии ставший постоянный членом коллектива. В 1996 году Morbid Angel терпят значительную потерю — из группы уходит Дэвид Винсент, продолживший музыкальную деятельность в Genitortures.

Весна 1998 года ознаменовалась выходом Formulas Fatal to the Flesh, новым басистом и вокалистом на котором стал Стив Такер из Ceremony. Альбом не имел большого успеха. В 2000 году выходит Gateways to Annihilation вновь заявивший о высоком потенциале Morbid Angel. Однако в связи с разногласиями в группе из неё ушёл Стив Такер, место которого занял Джаред Андерсон из Hate Eternal. Замедленный темп большинства композиций данного альбома, вероятно был следствием влияния более модных стилей металлической музыки. Так, в 2000 году группа гастролировала с Pantera. Не исключено, что Трей Азагтот, всегда следивший за веяниями на экстремальной сцене, позаимствовал некоторые элементы «качового» стиля грув-метал.

23 сентября 2003 года на лейбле Earache Records выходит седьмой студийный альбом Heretic. Альбом был записан в составе Стив Такер, Пит «Commando» Сандовал, Трэй Азагтот.

2004 — настоящее время 
Летом 2007 года Morbid Angel начали работу над материалом к очередному студийному альбому, первому со времени выпуска Heretic.

На диске впервые с 1995 года можно будет услышать вокал и бас Дэвида Винсента. В мае 2008 года новым гитаристом группы стал участник группы Zyklon Тур Андерс Мюрен.

После выпуска Heretic группа рассталась с лейблом Earache Records, поэтому работу над новым альбомом группа начала без действующего контракта. Ситуация изменилась в ноябре 2009 года, когда группа подписала контракт с французским лейблом Season of Mist.

В 2010 году барабанщик Пит «Commando» Сандовал был прооперирован, в связи с чем группа решила приступить к записи нового альбома с Тимом Йонгом.

22 июня 2010 года Morbid Angel для записи нового альбома вошли в студию Mana Recording со звукоинженером Эриком Рутаном. Он получил название Illud Divinum Insanus. Выход альбома запланирован на лейбле Season Of Mist на 7 июня 2011 года. Обложку альбома создал художник Густаво Сазес.

После длительного периода обдумывания и нескольких отброшенных идей мы пришли к этому живому сюрреалистичному и сумасшедшему созданию — это падший бог или странное зеркальное отражение нашего собственного сумасшествия. Эта обложка отличается от других обложек MORBID ANGEL, но мне кажется, что она отражает всю их сущность.

Альбом был обруган поклонниками за всё. Они говорили, что Morbid Angel изменили своему стилю, ввели электронику которая делала треки только хуже. В особенности досталось композиции Radikult, за то что в ней поклонники коллектива увидели элементы таких групп как Marliyn Manson и Rob Zombie.

В июне 2015-го стало известно о составных переменах в Morbid Angel: коллектив покинули Дэвид Винсент, Тим Янг, Тур Андерс «Destructhor» Мюрен, а на вокальное место вновь вернулся Стив Такер. Как позднее сообщил в интервью сам Стив, Трэй позвонил ему, пригласив записать «настоящий брутальный death metal альбом».

Влияние 
По опросу, который проводил немецкий журнал Rock Hard в 1991 году, дебютный альбом группы Altars of Madness занял 12 место в списке сотни лучших металлических пластинок всех времен и народов.

Критика 
На вышедшую в 1987 демозапись Thy Kingdom Come главный редактор журнала Rock Hard Холгер Стратманн дал рецензию, которая, помимо прочего, содержала следующие слова: У меня нет никаких сил и нервов поддерживать группы типа Morbid Angel, и те, кто ещё этим занимается, должны поступить так же. Хотя через некоторое время спустя тот же журнал поместил на плакат участников группы, а также была создана большая статья о группе. Свою рецензию Стратманн впоследствии вспоминал со смехом.

Состав

Нынешний состав 
 Стив Такер — вокал, бас (1997—2001, 2003—2004, с 2015)
 Трэй Азагтот (George Emmanuel III) — гитара, клавишные (с 1983)
 Дэн Вэдим Вон — гитара (с 2017)
 Скот Фуллер — ударные (с 2017)

Бывшие участники

Вокал 
 Майкл Мэнсон (1986)
 Кенни Бамбер (1985—1986)
 Терри Самуэлс (1984—1985)

Вокал и бас 
 Дэвид Винсент (1986—1996, 2004—2015)
 Джаред Андерсон (2001—2002) (умер в 2006 году)
 Даллас Уорд (Dallas Ward) (1983—1985)

Гитара 
 Ричард Брюннель (Richard Brunelle) (1985—1992, 1998 (концертные выступления)) (умер в 2019)
 Эрик Рутан (1993—1996, 1998—2002, 2006 (концертные выступления))
 Тони Норман (2003—2006 (концертные выступления))
 Destructhor (2008—2015)

Бас 
 Джон Ортега (1983—1986)
 Стерлинг «Von» Скарборо (Sterling von Scarborough) (1986, умер в 2006)

Ударные 
 Уэйн Хартселл (1986—1988)
 Майк Броунинг (Mike Browning) (также вокал) (1983—1986)
 Пит «Commando» Сэндовал (1988—2010)
 Tim Yeung — (2010—2015)

Дискография

Полноформатные альбомы 
Все основные альбомы называются так, что название каждого следующего начинается с очередной буквы английского алфавита.
 1986 — Abominations of Desolation (издан в 1991)
 1989 — Altars of Madness
 1991 — Blessed are the Sick
 1993 — Covenant
 1995 — Domination
 1996 — Entangled in Chaos (концертный альбом)
 1998 — Formulas Fatal to the Flesh
 2000 — Gateways to Annihilation
 2003 — Heretic
 2011 — Illud Divinum Insanus
 2015 — Juvenilia (концертный альбом)
 2017 — Kingdoms Disdained

Демозаписи, синглы и мини-альбомы 
 1986 — Abominations of Desolation (демо)
 1986 — Scream Forth Blasphemies (демо)
 1986 — Bleed for the Devil (демо)
 1987 — Thy Kingdom Come (демо)
 1991 — Fall from Grace (сингл)
 1991 — Abominations (сингл)
 1991 — Day of Suffering (сингл)
 1991 — The Ancient Ones (сингл)
 1993 — Rapture (сингл)
 1994 — Laibach Re-mixes (мини-альбом)
 1994 — God of Emptiness (сингл)
 1995 — Where the Slime Live (сингл)
 1999 — Love of Lava (сингл)
 2001 — Opening of the Gates (сингл)
 2011 — Nevermore (сингл)
 2017 — Piles of Little Arms (сингл)
 2017 — Complete Acid Terror (мини-альбом)

Примечания

Ссылки 

 
 Morbid Angel на ReverbNation 

Дэт-метал-группы из Флориды
Индастриал-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Тампы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Квартеты
Исполнители Earache Records
Исполнители Season of Mist